Zichy József (1802–1851) főrend
 Zichy József (1814–1897) főudvarmester, császári és királyi kamarás, országgyűlési képviselő
 Zichy József (1841–1924) fiumei kormányzó, főrend, utazó, közmunkaügyi miniszter